Danmark har haft torpedobåde siden 1879.

Kronologien er som følger:
 1879 Torpedobaad Nr. 4
 1880 Torpedobaad Nr. 1-3
 1880 Torpedobaad Nr. 5
 1881 Torpedobaad Nr. 6
 1882 Torpedobaad af 2. kl. Nr. 4-5
 1883 Torpedobåden Delfinen
 1884 Torpedobåden Hvalrossen
 1884 Torpedobaad af 2. kl. Nr. 6-7
 1886 Torpedobaad af 2. kl. Nr. 8-9
 1887 Støren-klassen
 1888 Narhvalen-klassen
 1888 Torpedobaad af 2. kl. Nr. 10-11
 1889 Torpedobaad af 2. kl. Nr. 12-13
 1891 Torpedobåden Springeren
 1893 Nordkaperen-klassen
 1894-95 Patrouillebaad Nr. 8-9
 1896-98 Hajen-klassen
 1907 Torpedobåden Ormen

Skemaet viser antal både ved årets udgang

Litteratur
 Garde, Hans & Bjerg, Hans Chr., Torpedobåde gennem 100 år, Marinehistorisk selskab 1979, ISBN 87-87720-02-7

Eksterne henvisninger
 Danske torpedobåde på navalhistory.dk